Einziehung steht allgemein für
 Inkasso.

Speziell auch für
 in Deutschland
 Einziehung (StGB-D)
 Einziehung (Banknoten)
 Einziehung von Geschäftsanteilen bei AG und GmbH
 Entwidmung
 in der Schweiz
 Einziehung (StGB-CH)